La 2. Bundesliga 2014-2015 est la  de la 2. Bundesliga, la deuxième division allemande de football.

Dix-huit équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-quatre journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 1. Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la  dispute un barrage de promotion/relégation contre le  de Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux deux dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en 3. Liga, alors que l'équipe classée  affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga dans un barrage pour essayer de se maintenir.

Clubs participants 

Légende des couleurs

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 
 
|
|width=50%|

|}
 SV Sandhausen a été déduit de 3 points pour violation de licence. VfR Aalen a été déduit de 2 points pour violation de licence.

Résultats

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2. Bundesliga et le perdant relégué en 3. Liga.

Statistiques

Meilleurs buteurs  
Classement

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens internes 
Championnat d'Allemagne de football D2
1.Bundesliga 2014-2015
3. Liga 2014-2015

Liens externes 
  Site de la Fédération allemande de football
 / Site de la 2. Bundesliga

Notes et références

Notes

Références 

2014-2015
Football M2
Allemagne M2
Championnat M2